РК:
 Республика Казахстан
 Республика Каракалпакстан
 Республика Кипр
 Республика Конго
 Республика Калмыкия
 Республика Карелия
 Республика Коми
 Республика Корея
 Республика Крым
 Региональное командование
 Ракетный корпус (рк)
 Ракетный комплекс
 Русский корпус
 Районный комитет
 Банк «Российский кредит»
 Ракетный комплекс
 Радиочастотный кабель
 Растворённый кислород — концентрация растворённого кислорода в воде. Характеристика воды, используется, в частности, при расчёте БПК5
 рекламная кампания
 Регбийный клуб
 Режущая кромка
 Резервное копирование
 Регистрационная карточка
 Регулирующий клапан
 Ректификационная колонна
 Реостатный контроллер
 Ракетный катер
 Ракетный корабль
 Рабочее колесо (гидроэнергетика)

См. также 
 RK
 PK
 РБК